Dedic, Dedić bzw. Dedič ist der Familienname folgender Personen:

 Amar Dedić (* 2002), bosnischer Fußballspieler
 Arnel Dedić (* 1976), kroatischer Basketballspieler und -trainer
 Arsen Dedić (1938–2015), kroatischer Musiker und Poet
 Matija Dedić (* 1973), kroatischer Jazzmusiker
 Mirela Dedic (* 1991), österreichische Handballspielerin
 Rusmin Dedič (* 1982), slowenischer Fußballspieler
 Wolfgang Dedic (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Zlatko Dedič (* 1984), slowenischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dědice (Begriffsklärung)
 Deditz
 Dedics